

Persone
Daphne du Maurier (1907-1989) – scrittrice, drammaturga e poetessa inglese, figlia di Gerald
George du Maurier (1834-1896) – illustratore e scrittore inglese
Gerald du Maurier (1873-1934) – attore e produttore teatrale inglese, figlio di George
Sylvia du Maurier, meglio nota col nome da sposata di Sylvia Jocelyn Llewelyn Davies (1866-1910) – casalinga inglese, madre dei ragazzi che funsero da ispirazione per Peter Pan; figlia di George.

Altro
 Bedelia Du Maurier – personaggio della serie televisiva statunitense Hannibal
 Du Maurier – marca di sigarette canadese di proprietà della British American Tobacco